Малахіт — поширений мінерал класу карбонатів, основний карбонат міді острівної будови.
 Малахіт — українська наземна радіолокаційна станція, вдосконалена версія радянської РЛС П-18.